Фармаковський Борис Володимирович (1870—1929) — російський археолог та історик античного мистецтва, член-кореспондент РАН. Дослідник грецької колонії Ольвії.
 Фармаковський Володимир Володимирович (1880—1954) — російський конструктор та інженер-механік, професор Київського політехнічного інституту й Белградського університету.
 Єронім Фармаковський (1732—1783) — єпископ Російської православної церкви Володимирський і Муромський, ректор Казанської семінарії.
 Фармаковський Іван Георгійович (* 1973) — російський джазовий піаніст, композитор, аранжувальник, викладач.
 Фармаковський  Мстислав Володимирович (1873—1946) — російський мистецтвознавець і художник.
 Фармаковський Сергій Федорович (1911—2004) — радянський та російський учений, конструктор озброєнь.